UEFA Euro 2008:
 Чемпионат Европы по футболу 2008
 UEFA Euro 2008 (компьютерная игра)